Ниас (индон. Nias) — многозначный термин.

 Ниас — индонезийский остров в восточной части Индийского океана.
 Ниас — округ в провинции Северная Суматра. 
 Ниас — австронезийский язык, распространённый в Индонезии, на острове Ниас.
 Ниас — представитель индонезийской народности ниасы (ниасцы, ниха,, оранг ниас).